Институ́т биографи́ческих иссле́дований Национа́льной библиоте́ки Украи́ны и́мени В. И. Верна́дского — научно-исследовательская организация, национальный центр биографических исследований.

Основание 
Основан 1 апреля 1994 года как отдел биографических исследований Института рукописи Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского. Спустя ровно год — 1 апреля 1995 года — реорганизован в институт. Учреждение было позиционировано как непосредственный продолжатель дела Постоянной комиссии ВУАН по составлению биографического словаря деятелей Украины, действовавшей в течение 1918—1933 годов.
С начала 21 века институт взял курс на создание национального электронного научно-справочного ресурса историко-биографической информации — «Украинского национального биографического архива» (УНБА) — интегративного отечественного научно-информационного Интернет-портала по биографистике, который сочетал бы в себе черты электронной версии масштабного справочного национального биографического свода — Украинского биографического словаря, фундаментальной электронной библиотеки исследовательских работ, литературных биографических произведений и документальных исходных изданий по украинской биографистике, генеалогии, геральдике, электронного архива материалов по отечественной иконографии, а также действенного методического и координационного инструмента по объединению и направлению усилий исследователей биографистики из регионов Украины и украинского зарубежья.

Директора 
 Попик Владимир Иванович (с 2003)
 Чишко Виталий Сергеевич (1995—2003)

Основные направления деятельности 
 Разработка теоретических и методических проблем биографистики и биобиблиографии как специальных исторических дисциплин.
 Изучение основных тенденций развития украинской биографики в различные исторические периоды.
 Изучение опыта формирования печатных и электронных ресурсов биографической и библиографический информации.
 Координация исследований по биографике в Украине.
 Формирование сообщества ученых из академических учреждений, университетов, библиотек, архивов и музеев Украины, специализирующихся по биографике.

Структура 
 Отдел теории и методики биобиблиографии.
 Отдел формирования электронных информационных ресурсов.

Печатный орган 
Сборник научных трудов «Украинская биографистика. Biographistica Ukrainica ».

Литература 
 Яценко О. М. Досвід біобібліографічної діяльності Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання: колективна монографія . — Київ, 2016. — С. 156—170.

Примечания 

Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского